Озерно́й — топоним.

 Озерной — базальтовый щитовидный вулкан на Камчатке.
 Озерной — один из четырёх крупных полуостровов Камчатки на тихоокеанском побережье.
 Озерной, Моисей Исаакович (1902—1974) — советский учёный-горняк, специалист в области электрических средств взрывания.

См. также 
 Озерной переулок
 Озёрный